Money for Nothing (album), een compilatiealbum van Dire Straits uit 1988
 Money for Nothing (single), een nummer van Dire Straits uit 1985
 Money for Nothing (film), een film van Mike Ockrent uit 1993